Ранчо ел Уизаче има више значења:

 Ранчо ел Уизаче (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ел Уизаче (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику